Klimowitsch ist der Familienname folgender Personen:
 Dmitri Klimowitsch (* 1984), belarussischer Fußballspieler
 Lucian Ippolitowitsch Klimowitsch (1907–1989), sowjetischer Orientalist und Islamwissenschaftler
 Sergei Nikolajewitsch Klimowitsch (* 1974), russischer Eishockeyspieler
 Uladsislau Klimowitsch (* 1996), belarussischer Fußballspieler
 Wera Klimowitsch (* 1988), belarussische Volleyballspielerin

Siehe auch:
 Klimowicz